Зеленцыно — название нескольких населённых пунктов:
 Зеленцыно — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Зеленцыно — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Зеленцыно — деревня в Тверском уезде Тверской губернии, вошла в состав г. Тверь.